Хюгель — фамилия. Известные носители:
 Хюгель, Густав
 Хюгель, Фридрих фон